La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1979-1980 fut la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, première compétition européenne de club organisé par l'IIHF. La compétition se déroula du  au .

Le HK CSKA Moscou remporta le titre en terminant premier du Groupe final.

Premier tour 

Exempté :  Kölner EC,  Heerenveen Flyers,  CP Berne,  HDD Olimpija Ljubljana

Deuxième tour 

Exempté :  Tappara,  MoDo AIK,  HC Slovan Bratislava,  HK CSKA Moscou

Troisième tour

Groupe final 
Il s'est déroulé du 21 au  à Innsbruck ().

Bilan 
Le HK CSKA Moscou remporte sa  Coupe d'Europe.

Notes et références 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1979
Hockey sur glace en 1980
Hockey sur glace M1